We All Need Love – singolo di Domenic Troiano del 1979
 We All Need Love – album dei Double You del 1992
 We All Need Love – singolo dei Double You del 1992, cover dell'omonimo brano di Domenic Troiano